PriMus («Printed Music») est un logiciel d'informatique musicale pour Windows et Mac OS X. C'est un  éditeur de partitions édité par Columbus Soft.  

Le logiciel maîtrise des styles différents de partition, autant que des fonctions MIDI.

L'éditeur propose aussi des versions moins onéreuses de PriMus (Publisher), avec la reprise de certaines fonctionnalités du programme original. Il s'agit de PriMus Professionnel, PriMus Standard, PriMus Basic et PriMus Free (gratuit). En outre il y a le PriMus Reader, conçu pour gratuitement visualiser, écouter, gérer et imprimer des fichiers au format PriMus.

Historique 
PriMus est développé par Columbus Soft depuis 2001. L'auteur principal est Christof Schardt.

Fonctionnalités 
PriMus permet d’éditer des partitions pour n’importe quelle formation (batterie et tablatures pour guitare inlus). PriMus a été exposé particulièrement pour mettre en place des fonctions DTP pareillement. Ainsi PriMus est capable de mettre en page des tractes et recueils de chansons. Plusieurs morceaux de musique par fichier sont jouables. 

A l'import, le logiciel prend en charge les fichiers MIDI, MusicXML, capella, Score Perfect et Guitar Pro. A l'export, PriMus permet de créer des fichiers MIDI, MusicXML, GIF, BMP, JPG, TIFF, PNG et HTML.

Versions 
 Version 1.0 = capacité de fonctionnement sûr et normal, facile mise en page, plusieurs morceaux de musique par fichier, import de fichiers MIDI, MusicXML, capella et 
 Version 1.1 = tablature de guitare, import de fichiers Guitar Pro, d'autres nouvelles fonctions

Voir aussi

Liens internes 
 Musique et informatique
 Guitar Pro

Liens externes 
  Site de Columbus Soft

Références 

Logiciel audio
Logiciel de notation musicale